Virmont ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Franz von Virmont (1682 oder 1684–1744), ab 1706 Graf zu Neersen
 Damian Hugo von Virmont (1666–1722), kaiserlicher General und Diplomat 
 Franz Adrian von Virmont (1696–1716), kaiserlicher Offizier
 Johann Ludwig von Virmont (1710–nach 1714), deutscher Adliger
 Joseph Damian Max von Virmont (1707–1730), kurkölnischer Hofbeamter

Siehe auch:

 Viermund
 Virmond-Neersen